Thomas Andersson eller Thomas Anderson kan syfta på:

 Thomas Andersson (fotbollsspelare)
 Thomas Andersson (fotbollsspelare född 1956)
 Thomas Andersson (fotbollstränare)
 Thomas Andersson (ishockeydomare)
 Thomas Andersson (översättare)
 Thomas Anderson (kemist)
 Thomas Anderson (seglare)
 Thomas Anderson (botaniker)
 Paul Thomas Anderson
 Tomas Andersson Wij